Slovo Rusek má více významů:
název sídla
 Rusek – místní část statutárního města Hradec Králové v Česku
 Rusek (Pomořské vojvodství) – ves v Pomořském vojvodství, v powiatu starogardzkém, ve gmině Bobowo
 Rusek Mały – ves ve Varmijsko-mazurském vojvodství, v powiatu szczycieńském, ve gmině Dźwierzuty
 Rusek Wielki – ves ve Varmijsko-mazurském vojvodství, v powiatu szczycieńském, ve gmině Pasym

příjmení osob
 Antonín Rusek (1926) – český a československý ekonom, politik KSČ, poslanec ČNR a FS v r. 1969
 Josef Rusek (1938–2022) – český půdní biolog
 Ladislav Rusek (1927–2012) – český pedagog, skaut, výtvarník, publicista a básník
 Martin Rusek – český televizní redaktor
 Václav Rusek (1928) – český historik farmacie
Tomáš Rusek (*1982) - český významný konstruktér

Související články 
 Rus